Souther peut faire référence à :
 Souther, un personnage de Ken le Survivant,
 John David Souther, un chanteur et compositeur américain,
 Souther Field, aéroport de Americus en Géorgie aux États-Unis,

Suthers peut faire référence à :
 Southers, un groupe militaire dans la bande dessinée britannique Rogue Trooper,